Ishkhanadzor, (), è una comunità rurale della Regione di Kashatagh nel territorio della repubblica di Artsakh.

La cittadina è situata nella vallata del fiume Hakari, sulla riva sinistra, e conta 600 abitanti.
Il comune è interessato dal 2017 da un progetto di riqualificazione urbanistica.. Dispone di uno stadio per il calcio e un presidio ospedaliero che serve sedici comunità rurali nella zona.

Note

Altri progetti 

Comunità della regione di K'ašat'aġ